Szalai Gyula
 Szalai Gyula (1945) kohómérnök, egyetemi docens
 Szalai Gyula (1945) kőműves, országgyűlési képviselő (1982–1990)
 Szalai Gyula (1968) tollaslabdázó

Szalay Gyula
 Szalay Gyula (1855–1911) tanár, klasszika-filológus, iskolaigazgató
 Szalay Gyula (1865–1937) piarista pap, gimnáziumi tanár, múzeumigazgató
 Szalay Gyula (1885–1953) színész
 Szalay Gyula (1889–1978) történetíró, tanár
 Szalay Gyula (1896–1974) jogász, ügyvéd, Zala vármegye tiszti főügyésze
 Szalay Gyula (?) ügyvéd, egyetemi docens